

Geografia

Belgia 
 Champion – gmina

Kanada 
 Champion – gmina

Stany Zjednoczone 
 Champion – jednostka osadnicza w stanie Nebraska, w hrabstwie Chase
 Champion – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
 Champion (ang. Champion Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Marquette
 Champion (ang. Champion Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wilkin
 Champion (ang. Champion Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Douglas
 Champion (ang. Champion Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
 Champion (ang. Champion Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Williams
 Champion (ang. Champion Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Trumbull

Szwajcaria 
 Champion – francuska nazwa gminy Gampelen

Osoby 
 Marge Champion – amerykańska tancerka
 Peter Champion – brytyjski wioślarz
 Sarah Champion – brytyjska polityczka
 Thomas Champion – francuski kolarz
 Will Champion – brytyjski perkusista

Inne 
 (8732) Champion – planetoida
 Champion – film z 1949 roku
 Champion – film dokumentalny z 1970 roku, w reżyserii Andrzeja Trzos-Rastawieckiego
 Champion – film z 2002 roku
 Champion 2 – film z 2006 roku
 Champion 3: Odkupienie – film z 2010 roku
 Champion – supermarkety sieci Carrefour
 Champion – inna nazwa jabłoni domowej 'Szampion'
 Champion – tytuł ocenionego, zwycięskiego psa rasowego na wystawie psów rasowych

 Champion Air – amerykańska linia lotnicza
 Champion of Champions – turniej snookerowy
 Champion Sound – album
 USS Champion

Zobacz też 
 Fight Night Champion
 Heart of a Champion
 HMAS Champion
 Show Champion
 Weekend of a Champion